Berkut peut faire référence à :

 Berkut, ou Berkout, le nom que reçoit en Asie et en Europe de l'Est la sous-espèce d'Aigle royal dite communément « Aigle d'Asie centrale » (Aquila chrysaetos daphanea), la plus grande sous-espèce d'Aigle royal,

Littérature 
  (1987), un roman de Joseph Heywood,
 Groupe Berkut, une organisation fictive dans l’œuvre Bionic Woman,

Divers 
 Berkut, une plateforme russe en Mer d'Okhotsk,
 Berkut Vodka, une marque russe de vodka

Armée aviation 
 Berkut (forces spéciales) milice ukrainienne pro-russe
 S-25 Berkut, un système russe de lancement de missiles surface-air,
 Soukhoï Su-47 Berkut, un avion à réaction russe,
 , un avion américain,
 , une compagnie aérienne basée à Almaty, Kazakhstan,
 , un fusil de chasse semi-automatique conçu et fabriqué en Russie,
 Berkut, une combinaison spatiale russe conçue en 1964-1965,
 , ou Berkut,
 Classe Kresta ou Berkut,
 , un hélicoptère russe,

Personnalités 

  (1962- ), un chanteur russe.